Antignanesi – abitanti di Antignana
Antignanesi – abitanti di Antignano